Til. Nombre común de Ocotea foetens.
 TIL. Linfocitos infiltrantes de tumor.